У́зел подве́ски вооруже́ния (узел внешней подвески, точка подвески) — наименование конструктивного элемента, установленного на крыле,  под фюзеляжем или крылом воздушного судна (например самолёта военной авиации) и служащего для крепления пушечного и пулемётного вооружения, авиабомб, торпед, ракетного вооружения и т. п.
Также подвесного оборудования и внешних грузов, например ПТБ.

Термин штатно применяется в истребительной и штурмовой авиации на летательных аппаратах, не оборудованных грузовым отсеком. На "больших" самолётах, как  в документации, так и в разговорной речи используется термин «держатель» (балочный, кассетный или мостовой — БД, КД, МД).

Конструкция 
Универсальные многозамковые балочные держатели (Ту-16 и пр.)

Стандартный балочный держатель НАТО BRU-61/A (рассчитан на двухтысячефунтовую бомбу).

См. также 
 Авиационная бомба#Подвеска авиационных бомб
 Бомбодержатель
 Конструкция самолёта
 Бомбовый отсек  

Конструкция летательных аппаратов